«Under the Covers: Essential Red Hot Chili Peppers» — збірка американського гурту «Red Hot Chili Peppers». Випущена 31 березня 1998 року.

Список композицій 

 «They're Red Hot»
 «Fire»
 «Subterranean Homesick Blues»
 «Higher Ground»
 «If You Want Me to Stay»
 «Why Don't You Love Me»
 «Tiny Dancer» (Live)
 «Castles Made of Sand» (Live)
 «Dr. Funkenstein» (Live)
 «Hollywood (Africa)»
 «Search and Destroy»
 «Higher Ground»
 «Hollywood (Africa)» (Extended Dance Mix)

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 1998
Збірки Red Hot Chili Peppers
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми